A labdarúgó-Európa-bajnokságokra kijutó országok és rendezők eredményei táblázatba rendezve a részvételek és a lejátszott mérkőzések száma (győzelmek, döntetlenek, vereségek), rúgott-kapott gólok, pontszámok és a legjobb helyezések alapján.

Az 55 UEFA-tagország közül 35-nek sikerült eddig kijutnia az Európa-bajnokságra.

Összesített statisztika
Ebben a rangsorolásban a győzelemért 3, a döntetlenért 1, a vereségért pedig 0 pont jár.

Megjegyzések

Csapatok bemutatkozása
Az eddigi összes tornán volt legalább egy újonnan bemutatkozó válogatott. Ezidáig 35 csapatnak sikerült kijutnia legalább egy tornára.

Az országok szereplései tornánként

Jelmagyarázat
 
  
  
  
 
ND – Negyeddöntő
L16 – Nyolcaddöntő
CSK – Csoportkör
KJ – Kijutott a következő Eb-re
 – Nem jutott ki
 – Kizárták a selejtezőkből
 – Nem indult / Visszalépett / Kizárták
 – Rendező

Az évszámok alatt (zárójelben) vannak feltüntetve, hogy az egyes tornákra hány csapat juthatott ki.

Megjegyzések

Rendezők
Jelmagyarázat
* Társrendező

Megjegyzések

A rendezők helyezései

Összegzés
Jelmagyarázat
* rendező

Megjegyzések

Éremtáblázat

Megjegyzések

A címvédők eredményei

Egymást követő részvételek
Ebben a listában azok a válogatottak szerepelnek, melyek az egymást követő szereplések számában a leghosszabb ideje tagjai az Európa-bajnokság mezőnyének. 

Megjegyzések

Részvétel nélküli időszakok
Ezekben a listákban azok az országok szerepelnek, melyek korábban résztvevői voltak az Európa-bajnokság mezőnyének, de már régóta nem vettek részt egyetlen tornán sem, vagy hosszabb idő után zárták sikeresen a selejtezőket.

A leghosszabb ideje ki nem jutó csapatok
A lista nem tartalmazza azokat a csapatokat, melyek még nem jutottak ki, illetve azokat az országokat, melyek már nem léteznek.

Megjegyzések

A leghosszabb ideig ki nem jutó csapatok
Az első és az azt követő részvétel között eltelt idő a sikertelen selejtezők szempontjából.

Megjegyzések

Országok melyek még nem jutottak ki az Eb-re
A következő 21 UEFA-tagország még nem jutott ki egyetlen Európa-bajnokságra sem.

Jelmagyarázat
 – Nem jutott ki
 – Nem indult / Visszalépett / Kizárták
 – Társrendezője a tornának

Az évszámok alatt (zárójelben) vannak feltüntetve, hogy az egyes tornákra hány csapat juthatott ki.

Megjegyzések

Korábbi országok
Az NDK 8 selejtezőben vett részt 1990-ig, Németország újraegyesítéséig.

Megjegyzések

Jegyzetek

 
E